Hamamlı (türkisch: „der Ort mit Hamam“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Hamamlı (Sarıkamış), ein Dorf in der Provinz Kars
Hamamlı (Türkeli), ein Dorf in der Provinz Sinop